

Населені пункти та їхні частини
 Стефанувка — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Стефанувка — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанувка — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанувка — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стефанувка — частина села Хмельник у гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стефанувка — частина села Струґі-Кшивіцькі в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанувка — частина села Ячмір (Яцьмеж) у гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Стефанувка — колонія в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства

Примітки